

Toponyme 

 Sestri Levante, commune de la ville métropolitaine de Gênes dans la région Ligurie en Italie ;
 Sestri Ponente, un des quartiers les plus importants de Gênes ;